— неофициальный девиз правления (ицунэнго), использовавшийся вместо официального девиза Сютё.

Краткие сведения 
Сведений о Судзяку в «Нихон сёки» нет. Судзяку упоминается как девиз правления императора Тэмму в 672 году в , ,  и . Также в «Сёку нихонги» и  есть упоминание о Судзяку как о «скрытом» нэнго в 686 году.

Примечания

Литература